On-Base Percentage (OBP), manchmal auch On-Base Average (OBA) genannt, ist eine Statistik im Baseball.

Die Statistik zeigt an, wie oft ein Batter auf eine der Bases gelangt ist, wenn kein Error, Fielder's Choice, Uncaught Third Strike, Fielder's Obstruction oder Catcher's Interference vorlag.

Berechnet wird dieser Wert mit Hilfe der Formel:

mit:
H = Hits
BB = Bases on Balls
HBP = Hits by Pitch
AB = At-Bats
SF = Sacrifice Fly

Siehe auch 
Baseballstatistik

Baseballstatistik